Unadilla (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska.
 Unadilla (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.